El término Gilda puede referirse a:

 Gilda, nacida como Myriam Alejandra Bianchi, cantante argentina;
 Gilda, no me arrepiento de este amor, una película argentina de 2016;
 Gilda, una película de Estados Unidos;
 Gilda, un tipo de tapa con encurtidos, típica del norte de España.
 Gilda, serie de televisión de Netflix de 2019, basada en la vida de la cantante argentina.
 Guilda, corporación de mercaderes o comerciantes durante la Baja Edad Media.